Иглоногие совы (, от  «Нис» и  «маленькая сова») — род птиц семейства совиных.

Русское название дано по редким щетинкообразным пёрышкам, которыми покрыты пальцы птиц.

Длина птиц от 20 до 50 сантиметров. На нижнем крае надклювья имеется своеобразный зубец, как у соколов. Перьевые «уши» отсутствуют. Лицевой диск почти не выражен. Оперение плотное, крылья и хвост длинные. Охотятся обычно на лету.

Для большинства видов основой питания служат беспозвоночные. Крупные виды ловят грызунов и мелких птиц, нападают на кроликов и поссумов.

Обитают преимущественно в джунглях юга восточного полушария. Многие виды являются островными.

В фауне России представлена иглоногая сова (Ninox scutulata), встречающаяся на Дальнем Востоке.

Учёные обнаружили на Филиппинах два новых вида иглоногих сов — камигинскую иглоногую сову и себунскую иглоногую сову. Результаты исследования были опубликованы в ежегодном орнитологическом журнале Forklift, краткое содержание статьи изложено на портале Red Orbit.

Список видов 
Международный союз орнитологов признает 37 видов иглоногих сов:

Галерея

Примечания

Литература 
 

 
Роды птиц